Piggelin kan syfta på

 Piggelin (glass) – en isglass med smak av tuttifrutti
 Piggelin (drink) – en drink med smak av melon

Se även
 Piggy –  en uggla i Harry Potter